Иерони́м ( — «священноименный») — мужское имя греческого происхождения. В России используется нечасто, обычно как монашеское. На западе распространено сильнее в связи с большим почитанием Блаженного Иеронима.

Античность 
 Иероним Сиракузский (231—214 гг. до н. э.) — древнегреческий тиран.
 Иероним Родосский (ок. 290—230 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.
 Иероним Кардийский (ок. 360—270 гг. до н. э.) — древнегреческий историк, современник Александра Македонского.

Святые 
 Иероним Стридонский (342—419 или 420) — блаженный, общехристианский святой, один из учителей Церкви, переводчик Библии на латинский язык.
 Иероним из Павии (VIII в.) — епископ Павии.
 Иероним Печерский (XII в.) — инок Киево-Печерского монастыря, святой Русской церкви.
 Иероним Эмилиани (1486—1537) — католический святой.
 Иероним Лу Тинмэй (1811—1858) — китайский католический святой.

Деятели Церкви 
 Иероним — архимандрит Астраханского Спасо-Преображенского и Кизлярского Крестовоздвиженского монастырей.
 Иероним I (1905—1988) — епископ Элладской православной церкви.
 Иероним II — предстоятель Элладской православной церкви (с 2008).

 Иероним (Алякринский) (1738—1828) — архимандрит Русской церкви.
 Иероним (Верендякин) (1932—2001) — схиигумен, духовник Санаксарского Рождество-Богородичного мужского монастыря.
 Иероним (Визерский) (1769—1837) — архимандрит, настоятель Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря.
 Иероним (Волчанский) (ум. 1754) — епископ Русской церкви, епископ Могилевский, Мстиславский и Оршанский.
 Иероним (Геппнер) (1811—1876) — архимандрит Русской церкви.
 Иероним (Григорьев) (1874—1952) — священнослужитель Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата, игумен.
 Иероним (Ершов) (ум. 1792) — префект Московской духовной академии.
 Иероним (Загоровский) (1741—1804) — архимандрит Выдубицкого монастыря; ректор Новгородсеверской духовной семинарии.
 Иероним (Захаров) (1897—1966) — епископ Русской православной церкви.
 Иероним (Зиновьев) (1934—1982) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Троице-Сергиевой лавры.
 Иероним (Йованович) (1825—1894) — епископ Сербской православной церкви, епископ Нишский.
 Иероним (Кирилов) (1765—1829) — архимандрит РПЦ; педагог и ректор Пермской семинарии.
 Иероним (Лаговский) (1827—1884) — архимандрит Русской церкви; ректор Пермской семинарии.
 Иероним (Лукин) (1765—1847) — иеросхимонах Русской церкви.
 Иероним (Малицкий) (1787—1865) — архимандрит Русской церкви, ректор Минской и Псковской духовных семинарий.
 Иероним (Музейи) (род. 1963) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Мванзский.
 Иероним (Понятский) (ум. 1802) — игумен и архимандрит нескольких монастырей.
 Иероним (Семивский) (1744—1801) — игумен Смоленского Свято-Троицкого монастыря.
 Иероним (Соломенцов) (1805—1885) — иеросхимонах, духовник Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон.
 Иероним (Сретенский) (1781 — после 1831) — архимандрит Русской церкви; настоятель Витебского Троицкого Маркова монастыря.
 Иероним (Фармаковский) (ум. 1783) — ректор Казанской семинарии; епископ Владимирский.
 Иероним (Чернов) (1878—1957) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Детройтский и Флинтский.
 Иероним (Чернышов) — епископ Русской православной церкви на покое (до почисления на покой — епископ Орловский и Ливенский).
 Иероним (Шо) (род. 1946) — епископ Русской православной церкви заграницей.
 Иероним (Шурыгин) (1952—2013) — архимандрит Русской православной церкви.
 Иероним (Экземплярский) (1836—1905) — архиепископ Варшавский и Привислинский.
 Иероним (Яновский) (1736—1814) — архимандрит Златоверхо-Михайловского монастыря.

Монархи 
 Иероним (738—814), сын Карла Мартелла

Прочие 
 Иероним Моравский (13 век) — теоретик музыки.
 Иероним де Анджелис — блаженный католической церкви, мученик, миссионер в Японии.

См. также 
 
 Еремей
 
 Джироламо

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки